Neustädter ist der Familienname folgender Personen:

 Erasmus Neustetter genannt Stürmer (auch Neustädter; 1523–1594), katholischer Gelehrter, Theologe, Humanist und Mäzen
 Gustav Neustädter (* 1892), letzter Vorsteher der Jüdischen Kultusgemeinde in Bad Kissingen und Gründer des „Bayerischen Schochtimverbandes“
 Odo Neustädter-Stürmer (1885–1938), österreichischer Politiker
 Peter Neustädter (* 1966), deutscher Fußballspieler
 Roman Neustädter (* 1988), russischer Fußballspieler
 Scott Neustadter (* 1977 oder 1978), US-amerikanischer Drehbuchautor und Executive Producer

Neustaedter ist der Familienname der folgenden Person:
 Alex Neustaedter (* 1998), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Neustadt
 Neustädter genannt Stürmer
 Neustädter Kirche
 Neustädter Markt
 Neustädter Rathaus
 Neustädter See